Skok wzwyż kobiet był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas XIII mistrzostw Europy w Atenach. Kwalifikacje rozegrano 7 września, a finał 8 września 1982 roku. Zwyciężczynią tej konkurencji została reprezentantka Republiki Federalnej Niemiec Ulrike Meyfarth, która w finale ustanowiła rekord świata wynikiem 2,02 m. W rywalizacji wzięło udział dziewiętnaście zawodniczek z piętnastu reprezentacji.

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje 
Minimum wynosiło 1,88 m.

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Skok wzwyż kobiet